Прову́лок Кре́йсера «Авро́ра» — назва провулків у різних населених пунктах України.

Провулок Крейсера «Аврора» — провулок у місті Київ, в Солом'янському районі (Жуляни).

 Провулок Крейсера «Аврора» — зниклий провулок у місті Київ, в Дніпровському районі (Микільська слобідка).
 Провулок Аврори — колишня назва провулку Андрія Ізюмова у місті Кременчук.
 Провулок Аврори — колишня назва Поштового провулку у місті Покров.
 Провулок Аврори — колишня назва Зарічного провулку у місті Слов'янськ.
 Провулок Аврори — колишня назва Прибережного провулку у місті Старокостянтинів.
 Провулок Крейсера «Аврора» — колишня назва провулку Петра Тронька у місті Харків.

Провулки